Montils (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Montils (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes